Hillier est un patronyme porté notamment par :

 Ben Hillier, producteur anglais de musique pop ;
 Craig Hillier (1978-), professionnel de hockey sur glace canadien ;
 David Hillier (1969-), footballeur anglais ;
 Erwin Hillier (1911-2005), directeur de la photographie germano-britannique ;
 George Lacy Hillier (1856-1941), coureur cycliste anglais ;
 James Hillier (1915-2007), inventeur américano-canadien ;
 Jennifer Hillier, femme de lettres canadienne, auteure de thriller psychologique ;
 Louis Hillier  (1868-1960), musicien wallon ;  
 Paul Hillier (1949-), baryton et chef d'orchestre britannique ;
 
 Randy Hillier (1960-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Rick Hillier (1955-), général canadien ;
 Ryan Hillier (1988-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Homonymie de patronyme